Universidad Austral steht für:
Universidad Austral de Chile
Universidad Austral (Buenos Aires), eine Hochschule des Opus Dei in Argentinien